

Ninković comme nom de famille 
 Miloš Ninković (1984-), footballeur serbe.
 Nađa Ninković
 Nataša Ninković (1972-), actrice bosnienne. 

Homonymie de patronyme serbe